Adolfo Tommasi (1851-1933), peintre italien ;
 Amedeo Tommasi (1935-2021), pianiste et compositeur italien ;
 Andréa Tommasi, chercheuse en sciences de la Terre originaire du Brésil ;
 Anselmo Tommasi, malacologue et patriote ;
 Bruno Tommasi, archevêque catholique italien ;
 Damiano Tommasi (né en 1974), footballeur italien ;
 Dino Tommasi, arbitre de football italien ;
 Donato Antonio Tommasi (1867-1949), général et avocat italien ;
 Giovanni Battista Tommasi (1731-1805), grand maître de l'ordre souverain de Malte ;
 Giuseppe Tommasi, avocat, homme politique et antifasciste italien ;
 Giuseppe Tommasi, chimiste italien ;
 Giuseppe Tommasi, judoka italien ;
 Leone Tommasi (1903-1965), peintre et sculpteur italien ;
 Luigi Tommasi, footballeur italien ;
 Ludovico Tommasi (1866-1941), peintre et graveur italien ;
 Marcello Tommasi (1928-2008), sculpteur et peintre italien, fils de Leone ;
 Rino Tommasi, journaliste, présentateur de télévision et commentateur sportif italien ;
 Salvatore Tommasi, pathologiste italien ;
 Sara Tommasi, Showgirl italienne.

Voir aussi 
 Elena Tommasi Ferroni (née en 1962), peintre italienne ;
 Giovanni Tommasi Ferroni (né en 1967), peintre italien ;
 Riccardo Tommasi Ferroni (1934-2000), peintre italien, fils de Leone Tommasi, père d'Elena et Giovanni.